Špaček je české rodové jméno ptáků některých rodů z čeledi špačkovitých podčeledi Sturninae. Celkem se jedná o 77 druhů v 22 rodech.

Rody – druhy 
 Agropsar Oates, 1889 
 špaček japonský – Agropsar philippensis (Pennant, 1781) 
 špaček mandžuský – Agropsar sturninus (Pallas, 1776)  – (syn. špaček mongolský)

 Aplonis Gould, 1836 
 špaček atolový – Aplonis feadensis (E. P. Ramsay, 1882) 
 špaček bělooký – Aplonis brunneicapillus (Danis, 1938) 
 špaček čárkovaný – Aplonis striata (J. F. Gmelin, 1788) 
 špaček hnědý† – Aplonis mavornata Buller, 1887 
 špaček horský – Aplonis santovestris Harrisson & A. J. Marshall, 1937 
 špaček krkavčí† – Aplonis corvina (Kittlitz, 1833) 
 špaček lesklý – Aplonis metallica (Temminck, 1824) 
 špaček malý – Aplonis minor (Bonaparte, 1850) 
 špaček mikronéský – Aplonis opaca (Kittlitz, 1833) 
 špaček molucký – Aplonis mysolensis (G. R. Gray, 1862)  
 špaček norfolkský† – Aplonis fusca Gould, 1836 
 špaček novoguinejský – Aplonis mystacea (Ogilvie-Grant, 1911) 
 špaček polynéský – Aplonis tabuensis (J. F. Gmelin, 1788) 
 špaček ponapský – Aplonis pelzelni Finsch, 1876 
 špaček rarotonžský – Aplonis cinerascens Hartlaub & Finsch, 1871 
 špaček rennellský – Aplonis insularis Mayr, 1931 
 špaček rezavokřídlý – Aplonis zelandica (Quoy & Gaimard, 1830) 
 špaček rudooký – Aplonis panayensis (Scopoli, 1786) 
 špaček samojský – Aplonis atrifusca (Peale, 1848) 
 špaček sancristobalský – Aplonis dichroa (Tristram, 1895) 
 špaček šalamounský – Aplonis grandis (Salvadori, 1881) 
 špaček tanimbarský – Aplonis crassa (P. L. Sclater, 1883) 
 špaček velký – Aplonis magna (Schlegel, 1871) 
 špaček zpěvný – Aplonis cantoroides (G. R. Gray, 1862)  
 – Aplonis circumscripta (A. B. Meyer, 1884) 
 – Aplonis diluvialis† Steadman, 1989  – fosilní taxon
 – (Aplonis ulietensis (J. F. Gmelin, 1788)  – nomen dubium)

 Basilornis Bonaparte, 1850 
 špaček celebeský – Basilornis celebensis G. R. Gray, 1861 
 špaček královský – Basilornis galeatus A. B. Meyer, 1894 
 špaček ozdobný – Basilornis mirandus (Hartert, 1903) 
 špaček seramský – Basilornis corythaix (Wagler, 1827) 

 Creatophora Lesson, 1847 
 špaček laločnatý – Creatophora cinerea (Meuschen, 1787) 

 Cryptopsar† Hume, 2014 
 špaček mauricijský† – Cryptopsar ischyrhynchus Hume, 2014 

 Enodes Temminck, 1839 
 špaček ohnivobrvý – Enodes erythrophris (Temminck, 1824) 

 Fregilupus† Lesson, 1830 
 špaček dudkovitý† – Fregilupus varius (Boddaert, 1783) 

 Gracupica Lesson, 1831 
 špaček černokrký – Gracupica nigricollis (Paykull, 1807) 
 špaček indomalajský – Gracupica contra (Linnaeus, 1758) 

 Grafisia Bates, 1926 
 špaček bělolímcový – Grafisia torquata (Reichenow, 1909) 

 Hartlaubius Bonaparte, 1853 
 špaček madagaskarský – Hartlaubius auratus (Müller, 1776) 

 Necropsar† Slater, 1879 
 špaček rodrigueský† – Necropsar rodericanus Slater, 1879 

 Onychognathus Hartlaub, 1849 
 špaček bělozobý – Onychognathus albirostris (Rüppell, 1836) 
 špaček hvízdavý – Onychognathus walleri (Shelley, 1880) 
 špaček pralesní – Onychognathus fulgidus Hartlaub, 1849 
 špaček přílbový – Onychognathus salvadorii (Sharpe, 1891) 
 špaček rudokřídlý – Onychognathus morio (Linnaeus, 1766) 
 špaček skalní – Onychognathus neumanni (Alexander, 1908) 
 špaček sokoterský – Onychognathus frater (P. L. Sclater & Hartlaub, 1881) 
 špaček somálský – Onychognathus blythii (Hartlaub, 1859) 
 špaček světlekřídlý – Onychognathus nabouroup (Daudin, 1800) 
 špaček tenkozobý – Onychognathus tenuirostris (Rüppell, 1836)  
 špaček Tristramův – Onychognathus tristramii (P. L. Sclater, 1858) 

 Pastor Temminck, 1815 
 špaček růžový – Pastor roseus (Linnaeus, 1758) 

 Poeoptera Bonaparte, 1854 
 špaček černomodrý – Poeoptera stuhlmanni (Reichenow, 1893) 
 špaček keňský – Poeoptera kenricki Shelley, 1894 
 špaček ostroocasý – Poeoptera lugubris Bonaparte, 1854 Rod obsahuje ještě dva druhy, které nesou české rodové jméno leskoptev a to Poeoptera femoralis – leskoptev keňská a Poeoptera sharpii – leskoptev korunová.

 Sarcops Walden, 1875 
 špaček holohlavý – Sarcops calvus (Linnaeus, 1766) 

 Saroglossa Hodgson, 1844 
 špaček himálajský – Saroglossa spilopterus (Vigors, 1831) 

 Scissirostrum Lafresnaye, 1845 
 špaček tlustozobý – Scissirostrum dubium (Latham, 1802) 

 Spodiopsar Sharpe, 1889 
 špaček červenozobý – Spodiopsar sericeus (J. F. Gmelin, 1789) 
 špaček východní – Spodiopsar cineraceus (Temminck, 1835) 

 Streptocitta Bonaparte, 1850 
 špaček bělokrký – Streptocitta albicollis (Vieillot, 1818) 
 špaček sulský – Streptocitta albertinae (Schlegel, 1866) 

 Sturnia Lesson, 1837 
 špaček bělohlavý – Sturnia erythropygia Blyth, 1846 
 špaček čínský – Sturnia sinensis (Gmelin, 1788) 
 špaček pagodový – Sturnia pagodarum (J. F. Gmelin, 1789) 
 špaček rezavobřichý – Sturnia malabarica (Gmelin, 1788) 
  – Sturnia blythii (Jerdon, 1845) 

 Sturnornis Legge, 1879 
 špaček srílanský – Sturnornis albofrontatus (E. L. Layard, 1854) 

 Sturnus Linnaeus, 1758 
 špaček černý – Sturnus unicolor Temminck, 1820 
 špaček obecný – Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 
  – Sturnus baranensis† Kessler, 2013  – fosilní taxon
  – Sturnus brevis† Kessler, 2013  – fosilní taxon
  – Sturnus pliocaenicus† Kessler, 2013  – fosilní taxon

homonymum
Jako „špaček zlatoprsý“ bývala prezentována leskoptev zlatoprsá (Lamprotornis regius).

Příbuzné druhy 
Pro ptáky v podčeledi Sturninae se v českém názvosloví používají rodové názvy:
 Leskoptev
 Loskuták
 Majna

Reference